

Cabeças-de-chave 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Final)
  Daniel Nestor / ''' Nenad Zimonjic(Campeões)
  Lukas Dlouhy /  Leander Paes  (Primeira rodada)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (Quartas-de-finais)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (Quartas-de-finais)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski  (Primeira rodada)
  Max Mirnyi /  Andy Ram (Terceira rodada)
  Lukasz Kubot /  Oliver Marach (Quartas-de-finais)

<ol start="9">
 Wesley Moodie /  Dick Norman ''(Semifinais)
 Travis Parrott /  Filip Polasek ''(Segunda rodada)
 Marcelo Melo  /  Andre Sa ''(Segunda rodada)
 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr ''(Segunda rodada)
 Frantisek Cermak /  Michal Mertinak ''(Segunda rodada)
 Rik de Voest /  Ashley Fisher '' (Primeira rodada)
 Martin Damm /  Robert Lindstedt ''(Terceira rodada)
 Stephen Huss /  Ross Hutchins '' (Primeira rodada)

Cruzamentos 

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser

 w/o = desistência
 ab = Abandono

Finais

Fases Anteriores

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Chave 4

Ligações externas 
 Main Draw
 Qualifying Draw

D
Torneio de Wimbledon - Duplas masculinas